Jaguare de Besveconne Vasconcellos (1905-1946), footballeur brésilien
 Josefina de Vasconcellos (1904-2005), sculptrice anglaise d'origine brésilienne
 Luis Mendes de Vasconcellos (1542-1623), grand maître portugais de l'ordre des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Autres
 Vasconcellos est un producteur de vin de Porto

Homonymie